Alcobaça – municipio dello Stato brasiliano di Bahia

 Alcobaça – comune portoghese situato nella subregione di Ovest